Le Lambayeque est un fleuve du Pérou.

Ce mot désigne aussi :

 le département de Lambayeque, l'un des 24 département du pays, région où coule ce fleuve ;
 la province de Lambayeque, l'une des trois subdivision du département homonyme ;
 la ville de Lambayeque qu'il traverse, capitale de la province ;
 la civilisation de Lambayeque, florissante entre 700 et 1300 

Cours d'eau au Pérou
Région au Pérou
Ville au Pérou